Виллупурам:

 Виллупурам — город в штате Тамилнад, Индия.
 Виллупурам — округ в штате Тамилнад, Индия.